Кью:
 Q, q — «ку, кью», семнадцатая буква латинского алфавита.
 Q (Звёздный путь) — одна из основных цивилизаций «Звёздного Пути».
 Q (бондиана) — персонаж книг и фильмов о Джеймсе Бонде.

Персоналии 
 Кью, Эдди (род. 1963 или 1964) — старший вице-президент компании Apple по программному обеспечению.
 Мэгги Кью (настоящее имя Маргарет Дениз Куигли; род. 1979) — актриса и модель вьетнамского происхождения.
 Скулбой Кью (настоящее имя Куи́нси Мэ́тью Ха́нли; род. 1986) — американский рэпер.
 Эй-Кью (настоящее имя Хидэо Сугита; 1911—1960) — японский фотограф и художник.

Топонимы 
  — район (дистрикт) Лондона, Великобритания; ранее — небольшой населённый пункт в окрестностях Лондона; здесь находится всемирно известный ботанический научный центр — Королевские ботанические сады Кью, или Сады Кью ().
 Кью (Виктория) () — населённый пункт в штате Виктория, Австралия.
 Кью (Западная Австралия) () — населённый пункт в штате Западная Австралия, Австралия.
 Кью (Новый Южный Уэльс) () — населённый пункт в штате Новый Южный Уэльс, Австралия.
 Кью (Новая Зеландия) () — пригород города Данидин, Новая Зеландия.
 Кью (Теркс и Кайкос) () — населённый пункт на острове Норт-Кайкос, Теркс и Кайкос.
 Кью (Южная Африка) () — пригород Йоханнесбурга, Южная Африка.
 Кью — мост через Темзу в Лондоне.